Dan August (band) - Nederlandse band
 Dan August (televisieserie) - Amerikaanse televisieserie